Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par l'US Dax.

Format et règlement 

Durant la première phase de la compétition, les formations, réparties en sept poules de quatre équipes, s'affrontent en matchs « aller/retour » (six matchs pour chacune des équipes soit douze rencontres par groupe). Les deux premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Phase de qualification

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Narbonne (18 points) contre Aurillac (12), Perpignan (17) contre Montauban (13), Dax (16) contre Angoulême (12), Lourdes (16) contre Graulhet (12), Grenoble (15) contre Pau (12), Béziers (14) contre Agen (13), Toulouse (14) contre Toulon (14) et Bayonne (15) contre Bègles (15).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1981-1982
Rugby à XV en 1981
Rugby à XV en 1982
Sport en France en 1981
Sport en France en 1982